Kaczorów (Neder-Silezië) is een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
 Station Kaczorów is een station in Kaczorów (Neder-Silezië)
 Kaczorów (Łódź) is een plaats in het Poolse  Woiwodschap Łódź